Vlierberghe ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Van Vlierberghe (1942–1991), belgischer Radrennfahrer
 Civilo Polidoro van Vlierberghe (1909–2006), chilenischer Altbischof-Prälat von Illapel